Владимир Дмитриевич Соколов (, , Калининская область - 19 декабря 2016, Санкт-Петербург) — советский и российский учёный, доктор ветеринарных наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ (1995), почётный работник высшего профессионального образования РФ, почётный профессор Витебской государственной академии ветеринарной медицины (Республика Беларусь).

Биография 
В 1947—1950 годах учился в Наумовском ветеринарном техникуме, работал ветфельдшером Земцовского зооучастка, затем служил в Советской Армии. После демобилизации с 1953 по 1954 год работал зоотехником. В 1954 году поступил и в 1959 году с отличием окончил Ленинградский ветеринарный институт (ныне Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины). До 1965 г. работал главным ветеринарным врачом района, заместителем председателя райисполкома и заместителем начальника районного управления сельского хозяйства Новгородской области.

В 1965 г. поступил в аспирантуру Всесоюзного научно-исследовательского ветеринарного института птицеводства, которую успешно окончил, и в 1968 г. защитил кандидатскую диссертацию «Динамика распределения тетрациклина-основания в организме цыплят и кур при их различном функциональном состоянии». С 1970 г. работал заведующим лабораторией аэрозолей и фармакологии этого института, где руководил исследованиями по ингаляционному применению биологических и лекарственных препаратов.

В 1975 г. защитил докторскую диссертацию «Химиопрофилактические свойства аэрозолей антимикробных препаратов при некоторых бактериальных инфекциях птиц». Ему присвоена степень доктора ветеринарных наук и ученое звание профессора по специальности «Ветеринарная фармакология с токсикологией».

С 1986 по 2006 гг. работал заведующим кафедрой фармакологии и токсикологии Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной медицины.

За глубокие и разносторонние научные исследования, их внедрение в практику ему присвоено звание заслуженного деятеля науки РФ, а в 1995 г. он был избран академиком Международной академии аграрного образования. Академик В. Д. Соколов разработал новые направления в фармакологии и создал научную школу.

Им опубликовано более 430 научных работ и монографий, в том числе несколько справочников и учебников под его редакцией («Фармакология», «Ветеринарная фармация», изд-во «Лань», 2010), а также учебные программы по фармакологии, клинической фармакологии, токсикологии и ветеринарной фармации для сельскохозяйственных вузов.

Области научных интересов: ингаляционная химиотерапия животных, ветеринарная иммунофармакология, стрессфармакология, психофармакология, энзимофармакология, гомеопатия и реабилитационная фармакокоррекция.

В. Д. Соколов является инициатором и организатором ежегодных международных межвузовских научно-практических конференций «Новые фармакологические средства в ветеринарии», в которых принимают участие отечественные и зарубежные специалисты. В. Д. Соколов — заместитель главного редактора журнала «Международный вестник ветеринарии» и газеты «Ветеринарное обозрение».

Одним из увлечений академика В. Д. Соколова является литературная деятельность. За последнее время изданы три его научно-фантастические повести и сборник стихов. Все свои знания, опыт и умение В. Д. Соколов направляет на развитие фармакологической науки и укрепление её связи с практической ветеринарией.

Ссылки 

Ветеринары СССР
Ветеринары России
Преподаватели Санкт-Петербургской академии ветеринарной медицины